Behind the Scenes é um filme mudo do gênero dramático em curta metragem estadunidense, escrito e dirigido por D. W. Griffith em 1908.

Elenco 
Florence Lawrence... Mrs. Bailey
Gladys Egan... Mrs. Bailey's Daughter
Kate Bruce
George Gebhardt
Robert Harron
Charles Inslee
George Nichols
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes de drama da década de 1900